Юрий Виноградов:
 
 Виноградов, Юрий Алексеевич (род. 1950) — российский археолог, специалист в области материальной культуры античного Причерноморья.
 Виноградов, Юрий Борисович (1932—2012) — учёный-гидролог, доктор технических наук, профессор.
 Виноградов, Юрий Васильевич (возможно, Георгий Васильевич; 1907—1983) — советский композитор и музыковед, заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1954).
 Виноградов, Юрий Германович (1946—2000) — российский эпиграфист и антиковед.
 Виноградов, Юрий Евгеньевич (1926—1995) — советский живописец, член Союза художников СССР, доцент.
 Виноградов, Юрий Николаевич (род. 1932) — советский, российский дипломат.